8-я церемония награждения Filmfare Awards проводилась в 1961 году, в городе Бомбей. На ней были отмечены лучшие киноработы на хинди, вышедшие в прокат до конца 1960 года. Лучшим фильмом года был признан исторический эпос «Великий Могол» режиссёра К. Асифа.

Список лауреатов и номинантов

Основные премии

Музыкальные премии

Технические награды

Примечания

Ссылка 
 8-я церемония вручения Filmfare Awards на IMDB
 

1961
1961 год в Индии
Кинопремии 1961 года